Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2006 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 15. Juni 2006 in der rumänischen Hafenstadt Constanța stattfand. Es war die 15. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Kontinentalmeisterschaft.

Europameister wurde der Malteser Alex Borg, der im Finale den Engländer Jeff Cundy mit 7:5 besiegte. Lasse Münstermann erreichte als erster Deutscher das EM-Halbfinale und schied gegen Cundy aus. Er teilte sich den dritten Platz mit dem Norweger Kurt Maflin.

Modus 
Die 54 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Einzelnachweise 

2006
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Constanța
Billardturnier in Rumänien